Bobby Speight – cestista statunitense
 George Speight – politico figiano
 Henry Speight – rugbista a 15 australo-figiano
 Lester Speight – ex giocatore di football americano
 Mike Speight – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Richard Speight Jr. – attore statunitense